

Persone
Anthony Campitelli (1911-2004) – architetto statunitense
Francesco Campitelli (1596-1668) – nobile italiano
Jeff Campitelli  (1960) – batterista statunitense
Valentino Campitelli (1991) – attore italiano

Altro
Campitelli – rione storico di Roma
Campitelli – frazione di Aquino in provincia di Frosinone
Tipografia Campitelli – tipografia di Foligno